Хью Джессимэн (; , Нью-Йорк, США) — профессиональный американский хоккеист, правый нападающий.

Игровая карьера 
На драфте НХЛ был выбран в 1-м раунде под общим 12-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс».

Большую часть карьеры провёл в разных клубах АХЛ.
27 февраля 2011 года, в составе клуба «Флорида Пантерз» сделал свой долгожданный дебют в НХЛ.
Летом 2013 года подписал однолетний контракт с клубом «Медвешчак».

Статистика

Примечания

Ссылки

Профили 
  — профиль на сайте КХЛ

Голы 
 
 

Родившиеся в Нью-Йорке
Хоккеисты США
Хоккейные правые нападающие
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Шарлотт Чекерз» (ECHL)
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Лейк Эри Монстерз»
Игроки «Рокфорд АйсХогс»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Флорида Пантерз»
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Эбботсфорд Хит»
Игроки «Бингемтон Сенаторз»
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Медвешчак»
Игроки ХК «Вена Кэпиталз»
Выпускники Брансуикской школы